Ни́дым — географическое название.

 Нидым — посёлок в Эвенкийском районе Красноярского края.
 Нидым — река в Красноярском крае.